«Весенние Мелодии» — советский рисованный мультфильм по музыке П. И. Чайковского, созданный на киностудии «Союзмультфильм» в 1946 году режиссёром Дмитрием Бабиченко.

Сюжет 
Мультфильм о пробуждении природы, иллюстрируемый музыкальными произведениями П. И. Чайковского.

Зима не спешит отдавать весне свои права. Однако природа оживает и наступает весна. Пробуждаются и радуются тёплому солнышку птицы, звери, насекомые. И вот уже под музыку великого русского композитора всё оживает и танцует…

Создатели

Видеоиздания 
Мультфильм обычно выпускался на видео в системе PAL. В начале 1990-х мультфильм был выпущен на видеокассетах кинообъединением «Крупный план», позже к середине 1990-х — в VHS-сборнике «Лучшие советские мультфильмы» Studio PRO Video.

Также мультфильм был официально выпущен на DVD-диске компанией «Союз-видео».

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Весенние мелодии» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Весенние мелодии» на Мультик.ру

Рисованные мультфильмы СССР 1946 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Дмитрия Бабиченко
Музыкальные мультфильмы
Мультфильмы о животных